Почётное звание в нескольких республиках Советского Союза и ряде современных стран.

 Заслуженный художник Азербайджана
 Заслуженный художник Республики Армения
 Заслуженный художник Болгарии
 Заслуженный художник Казахской ССР
 Заслуженный художник РСФСР
 Заслуженный художник Российской Федерации
 Список заслуженных художников Российской Федерации
 Заслуженный художник УССР
 Заслуженный художник Украины

См. также 
 Народный художник